Вогонь — швидке горіння, що супроводжується значним виділенням тепла та світла, полум'ям і димом.
 Вогонь — одна з найдавніших стихій, яка підкорила уяву людини своєю загадковістю, силою і могутністю.
 Вогонь — стрільба з вогнепальної зброї.
 Вічний вогонь — постійно палаючий вогонь, що символізує вічну пам'ять про що-небудь або про кого-небудь.
 Олімпійський вогонь — один із символів Олімпійських ігор.
 Благодатний вогонь — вогонь, що виноситься з Гробу Господнього на богослужінні напередодні православної Пасхи в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.